Cinq-Mars — во французском языке имеет двойное значение, и оттого разное произношение:

 5 марта (Cinq-Mars [sɛ̃k.maʁs], также V-Mars или 5-Mars) — 64-й день года григорианского календаря, или 65-й в високосные годы;
  (Cinq-Mars [sɛ̃.maʁ]) — существующий с конца XVI века эрратив от Saint-Mars; производные этого значения:
 Сен-Мар-ла-Пиль (Cinq-Mars-la-Pile) — французская коммуна департамента Эндр и Луара;
 Сен-Мар — главный персонаж романа Альфреда де Виньи «Сен-Мар, или заговор времён Людовика XIII» (Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII; 1826);
 маркиз де Сен-Мар (marquis de Cinq-Mars; 1620—1642) — прототип главного персонажа романа де Виньи «Сен-Мар».